Der Khon Kaen Football Club () ist ein professioneller thailändischer Fußballverein aus Khon Kaen in Nordost-Thailand, dem so genannten Isan. Der Verein spielt in der dritten Liga, der Thai League 3.

Vereinsgeschichte 
Gegründet wurde der Verein zur Saison 2005. Der Verein nahm 2006 an der Thailand Provincial League teil und konnte am Ende Platz 11 belegen. Zur Saison 2007 wechselte der Verein von der Provincial League in die Thailand Division 1 League, der offiziell anerkannten Fußballliga Thailands. Dem Klub gelang mit Platz in der Gruppe A ein Achtungserfolg. Die gute Platzierung konnte mit dem 8. Platz in der Saison 2008 nicht bestätigt werden. 2009 schickt sich der Verein jedoch an, als erster Verein aus dem Isan in die Thai Premier League aufzusteigen. Dies gelang dem Verein Jahr später als man Vizemeister wurde und in die Thai Premier League aufstieg. Hier stieg der Verein nach nur einem Jahr, als man 18ter wurde, wieder in die Division 1 ab. Nach drei Jahren Zweitklassigkeit stieg man, als man in der Division 1 siebzehnter wurde, in die dritte Liga, der Division 2, ab. 2015 und 2016 spielte man in der North/East-Region. 2017 spielte man in der Thai League 3 – Upper Region. Hier wurde der Verein Champion und stieg wieder in die zweite Liga, der Thai League 2, auf. In der Saison 2018 erreichte man einen hervorragenden vierten Tabellenplatz.

Stadion 

Die Heimspiele trägt der Verein im 7000 Zuschauer fassenden Khon Kaen Provincial Administrative Organization Stadium () in Khon Kaen aus. Eigentümer des Mehrzweckstadions ist die Khon Kaen Provincial Administrative.

Spielstätten

Vereinserfolge 
 Thailand Division 1 League: 2010 (Vizemeister)

 Thai League 3 – Upper Region: 2017

Spieler 
Stand: 28. Januar 2023

Ehemalige Spieler

Trainer

Saisonplatzierung

Besten Torschützen seit 2008

Sponsoren

Andere Abteilungen 
Zum Verein gehören sowohl eine Frauenfußballmannschaft als auch eine Damen-Futsalmanschaft. Die Fußballabteilung konnte 2008, in der ersten Saison der Thai Women’s Premier League, die Vizemeisterschaft erringen. Die Futsal-Damen wurden 2007 und 2008 Meister der Thailand Futsal League.

Logohistorie 
Zu Beginn der Saison 2009 änderte der Klub sein Vereinslogo und fügte einen Dinosaurier hinzu. Zum einen ist der Spitzname des Klubs T-Rex. Zum anderen auch aus Marketing technischen Gründen das Logo erneuert. Die Provinz Khon Kaen ist bekannt für seine Funde aus der Zeit der Dinosaurier. Man fand hier Teile des Phuwiangosaurus und des Siamosaurus.

Einzelnachweise/Erläuterungen

Weblinks 
 
 
 
 Khon Kaen FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Khon Kaen FC bin der Datenbank vonei thaileague.co.th
 Khon Kaen FC bei facebook.com

Thailändischer Fußballverein
Futsalverein (Thailand)
Sport (Khon Kaen)
Gegründet 2005